Ву́лиця Васили́ни — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Василини — колишня назва вулиці Леоніда Куценка в місті Кропивницький.
 Вулиця Василини — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей